Příjmení Seeger má více nositelů:

 Josef Seger (1716–1782), český hudební skladatel, houslista a varhaník a pedagog
 Peggy Seeger (* 1935), americká zpěvačka a bendžistka
 Pete Seeger (1919–2014), americký folkový zpěvák a politický aktivista

Externí odkazy